Эстафета огня:

 Всемирная эстафета олимпийского огня
 Эстафета Панамериканских игр
 Эстафета Азиатских игр

Эстафета огня